Goo ist:

 Goo (Album), Musikalbum der Rockband Sonic Youth aus dem Jahr 1990
 Goo (Suchmaschine), japanische Suchmaschine
 Goo, Bildbearbeitungs-Plugin des Software-Entwicklers Kai Krause, siehe Kai's Power Tools
 Goo (Programmiersprache), eine Programmiersprache

Goo ist der Familienname folgender Personen:

 Goo Bon-cheul (* 1999), südkoreanischer Fußballspieler

GOO bezeichnet als Abkürzung:

 Goondiwindi Airport, Queensland, Australien (IATA-Code)	
 Goole Railway Station, Vereinigtes Königreich (National Rail Station Code)
 Guardians of Order, kanadischer Hersteller von Rollenspielen, aktiv von 1996 bis 2006

GOO